LC-осциллятор — электрическая цепь, состоящая в простейшем случае из параллельно соединенных емкости, индуктивности и нелинейного сопротивления, вольт-амперная характеристика которого имеет отрицательную дифференциальную проводимость  в области малых напряжений. Дифференциальное уравнение цепи имеет вид  
  
Если ВАХ нелинейного сопротивления аппроксимировать сокращенным полиномом третьего порядка , то при отрицательном коэффициенте  , положительном  и численном равенстве  уравнение (1) совпадает с уравнением Ван дер Поля. В общем случае уравнение (1) не имеет аналитического решения. Существует возможность получения стационарного решения в квадратурах для частных случаев. Одним из них является аппроксимация ВАХ прямой, проходящей через начало координат, с изломом в точке  таким образом, чтобы дифференциальная проводимость описывалась выражением  
  
где ,  и  — положительные константы. При  система неустойчива, при  и малых  в системе возникают стационарные колебания, близкие по форме к гармоническим.
На отдельных интервалах периода колебания стационарное решение однородного уравнения (1) при  имеет вид: 
 
где , ,
, .  Период колебания  ,
момент времени , служащий границей интервалов, на которых рассматривается (1) и постоянные интегрирования ,  определяются из решения системы уравнений 
; ; ; ;
; .
Коэффициенты решения (1), полученные численно с ошибкой в последнем разряде при  Гн,  Ф,  См,  B и : 
,B; ,B; ,B; ,B; ,с; , с.
В случае  генерируемые колебания становятся релаксационными, решение ищется в виде суммы двух экспоненциальных функций, но константы решения определяются по-прежнему из условия непрерывности  и  в точках сшивания  ,  и .

 Дифференциальная проводимость  может быть задана и иным образом.

Примечания 

Нелинейные системы
Осцилляторы
Дифференциальные уравнения